Kurvinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
, homme politique finlandais
, joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois